Die Medaillenliste der Inline-Speedskating-Deutschen Meisterschaften stellt eine Zusammenstellung der Medaillensieger der Deutschen-Meisterschaften dar. Weiterhin ist eine Aufstellung der erfolgreichsten Vereine, mit den gewonnenen Medaillen aufgeführt. Medaillen auf den Einzelstrecken fließen je Sportler und je Verein als eine Medaille in die Liste ein. Medaillen der Staffelrennen (2–3 Sportler) sowie des Teamzeitfahren (3–6 Sportler) fließen je Sportler als eine Medaille und als Vereinserfolg als eine Medaille je Verein in die Liste ein. Die Liste bezieht sich aktuell auf den Zeitraum von 1997 bis einschließlich 2009.

Gesamt 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Goldmedaillen bestimmt. Bei gleicher Anzahl werden die Silbermedaillen verglichen, danach die Bronzemedaillen
 Name: Nennt den Namen des Athleten
 Verein: Nennt den Verein, für den der Athlet startete
 Gold: Nennt die Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen
 Silber: Nennt die Anzahl der gewonnenen Silbermedaillen
 Bronze: Nennt die Anzahl der gewonnenen Bronzemedaillen
 Gesamt: Nennt die Anzahl aller gewonnenen Medaillen

Top Ten 
Die Top Ten zeigt die Zehn erfolgreichsten Athleten bei deutschen Meisterschaften

Vereins-Top-Ten 
Die Vereins-Top-Ten zeigt die Zehn erfolgreichsten Vereine bei deutschen Meisterschaften

Frauen

Rangliste 
Die Rangliste zeigt die erfolgreichsten Frauen bei deutschen Meisterschaften

Vereinswertung 
Die Vereinswertung zeigt die je Verein von den Frauen gewonnenen Medaillen

Männer

Rangliste 
Die Rangliste zeigt die erfolgreichsten Männer bei deutschen Meisterschaften

Vereinswertung 
Die Vereinswertung zeigt die je Verein von den Männern gewonnenen Medaillen

Siehe auch 
 Deutsche Meisterschaften

DeutscheMeisterschaften Medaillen